Ribeira da Torre (ribeira no Algarve) - ribeira no Algarve, Portugal
 Ribeira da Torre (ribeira em Santo Antão) - ribeira da ilha de Santo Antão, Cabo Verde

Ver também 
 Ribeira

Desambiguação